A káka vizes, mocsaras területeken élő, hengeres, csomó nélküli, levéltelen szárú növény. Legtöbbször tömegesen, telepet alkotva fordulnak elő. Leginkább a sásfélék (palkafélék) családjába tartozó fajokat nevezik kákának, de más, pl. a  szittyófélékhez tartozó fajt is neveznek így:
 erdei káka (Scirpus sylvaticus)
 kétsoros káka (Blysmus compressus)
 sziki káka (Bolboschoenus maritimus)
 szürke káka (Holoschoenus romanus)
 tavi káka (Scirpus lacustris)
 tengermelléki káka (Schoenoplectus lacustris) békaszittyó (Juncus effusus)''